Epidermis puede referirse a:
En las plantas, la epidermis es la capa de células más superficial de las hojas y partes jóvenes de la planta.
En los vertebrados, la epidermis es la capa más superficial de la piel.
En los invertebrados, la capa de células más superficial del organismo.